Goliath bezeichnet:
 
 Goliat, biblischer Riese
 Goliath (Frühmensch), ein ausgestorbener Frühmensch
 Goliath (Funk), Längstwellensender der Kriegsmarine bei Calbe an der Milde (1943–1945)
 Goliat (Satellit), rumänischer Satellit
 eine 18 Liter fassende Weinflasche, siehe Champagner#Flaschengrößen
 Goliath Marl, 2006 gesprengter Hochhaus-Wohnkomplex in Marl (Ruhrgebiet)
 Goliath Toys, deutsche Tochtergesellschaft eines niederländischen Spieleverlags

Häuser, Straßen:
 Goliathhaus, in Regensburg, Goliathstraße 4, mit Fassadengemälde (Franz Rinner 1900) des Kampfes von David mit Goliath  

Schiffe:
 Goliath (Schiff), deutsches Museumsschiff
 Goliath-Klasse, eine Klasse von Offshore-Errichterschiffen
 HMS Goliath, mehrere britische Kriegsschiffe

Landfahrzeuge:
 Goliath (Automobilhersteller), ehemaliger Klein-Nutzfahrzeug- und Pkw-Hersteller
 Goliath Hansa Argentina, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller
 Goliath (Panzer), Kleinstpanzer der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 
 Goliath, eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Cyclop und Goliath

Flugzeug:
 Farman F.60 „Goliath“, ein zweimotoriger Doppeldecker

Achterbahnen:
 Goliath (La Ronde) in Montreal, Kanada
 Goliath (Six Flags Fiesta Texas) in Texas, USA, siehe Batman The Ride
 Goliath (Six Flags Great America) in Illinois, USA
 Goliath (Six Flags Magic Mountain) in Kalifornien, USA
 Goliath (Six Flags Over Georgia) in Georgia, USA
 Goliath (Walibi Holland) in Dronten, Niederlande

Film und Fernsehen:
 Goliath – Sensation nach 40 Jahren, US-amerikanischer Fernsehfilm (1981)
 Goliath (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016)

Goliath ist der Familienname von
 Amigene Goliath (* 1996), südafrikanische Gewichtheberin
 Paul Goliath (1790–1869), namibischer traditioneller Führer

Siehe auch:

 Goliathkäfer
 Goliathfrosch
 Goliathhaus in Regensburg
 Grab der Familie Goliath (ein Grab in Jericho aus dem 1. Jahrhundert)